Мутница — архангельское название схода мутной воды по Северной Двине за несколько дней до вскрытия реки.

Населённые пункты и поселения 
 Мутница — село в Прилузском районе Республики Коми.
 Мутница — сельское поселение в Прилузском муниципальном районе Республики Коми

Железнодорожные пункты 

 Мутница - остановочный пункт Кировского региона Горьковской железной дороги, расположенный на перегоне Полой - Бумкомбинат / Чепецкая.

Реки 
 Мутница (приток Великой) — река в России, протекает в Кировской области.
 Мутница (приток Волманги) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области.
 Мутница (приток Летки) — река в РФ, протекает в Кировской области, Республике Коми.
 Мутница (приток Уткувеема) — река на Чукотке.